Sparnia är ett släkte av insekter. Sparnia ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Sparnia